Hrvatska:
 Brajkovići (Kanfanar) naselje u općini Kanfanar
 Brajkovići (Pazin) gradsko naselje Pazina

BiH:
 Brajkovići (Foča, BiH), naselje u općini Foča
 Brajkovići (Travnik, BiH), naselje u općini Travnik